Jerk (muziek) - een muziekstijl 
 Jerk (gerecht), een Jamaicaans gerecht.
 Jerk (natuurkunde) -  een afgeleide van de versnelling